Sultana (aardappel), een aardappelras
 Sultana (druivensoort), een pitloze druivensoort
 Sultana (koekje), een koekje met rozijnen
 Stefan Sultana, voormalig profvoetballer